Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak područne lige se direktno kvalificirao u Slavonsku nogometnu zonu - Posavska skupina, dok je posljednjeplasirana ekipe ispala u niži rang (Grupno prvenstvo nogometnog podsaveza Vinkovci).

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1972./73.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1112
 Ante Knežević: Meteor sja 80 godina, monografija NK Meteor Slakovci, Slakovci 2009. godine
  

1972-73
1972-73
Vinkovci